Чемпіонат СРСР з футболу 1952 (клас «Б») — чемпіонат СРСР з футболу серед команд класу «Б». У турнірі брали участь 18 команд. Переможцями стали «Локомотив» (Харків) та «Спартак» (Вільнюс).

Попередній етап

Група Харків

Група Іваново

Група Баку

Фінальний етап

Фінал за 1-9 місця

Турнір за 10-18 місця 

Перехідні матчі

|}

Посилання 
 RSSSF 

1952
СРСР